Iota Muscae pode se referir a:
Iota1 Muscae
Iota2 Muscae